Peter Devlin ist der Name folgender Personen:

* Peter Devlin (Snookerspieler) (* 1996), englischer Snookerspieler